Mujinga steht für:
 Mujinga (Berg), Berg (897 m) in Provinz Masvingo, Simbabwe
 Mujinga (Vorname), afrikanischer weiblicher Vorname

Mujinga ist der Familienname folgender Personen:
 Sandra Mujinga (* 1989), norwegische Künstlerin

Siehe auch:
 Muyinga